Oaks puede referirse a:
 Oaks (Oklahoma), pueblo en los condados de Cherokee y Delaware, estado estadounidense de Oklahoma.
 Oaks (Misuri), villa en el condado de Clay, estado estadounidense de Misuri.
 Oaks (Carolina del Norte), área no incorporada del condado de Orange, estado estadounidense de Carolina del Norte.
 The Oaks, serie de televisión estadounidense del género dramático y paranormal, en proceso de filmación y distribución.